Кубок Кремля 2002 года в женском парном разряде проводится в седьмой раз. В основной сетке турнира 16 пар, одна из которых прошла в основу по результатам квалификации, и ещё одна получила специальное приглашение от организаторов.

Пара Мартина Хингис / Анна Курникова не защищала свой прошлогодний титул, однако россиянка участвовала в турнире в паре с Меганн Шонесси и уступила в четвертьфинале.

Посев 

 ' Елена Дементьева /  Жанетт Гусарова (Титул)
  Анна Курникова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал, снятие с турнира)

<ol start="3">
  Николь Арендт /  Лизель Хубер ''(Первый раунд)
  Тина Крижан /  Катарина Среботник ''(Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2002